Goli Vrh (gmina Gorenja vas-Poljane) – wieś w Słowenii, w gminie Gorenja vas-Poljane
 Goli Vrh (gmina Klinča Sela) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Klinča Sela
 Goli Vrh (gmina Krško) – wieś w Słowenii, w gminie Krško
 Goli Vrh (gmina Rakovec) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Rakovec
 Goli Vrh Ozaljski – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Ozalj
 Goli Vrh Netretićki – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Netretić
 Gornji Goli Vrh Lipnički – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Ribnik